«Барашек» — короткометражный рисованный мультфильм 1990 года, снятый по мотивам английской народной песенки в переводе Самуила Маршака.

Третий из трёх сюжетов мультипликационного альманаха Весёлая карусель № 20.

Сюжет 
Мультфильм про барашка, которого подстригли и связали из его шерсти одежду.

Отрывок из стихотворения:

 — Ты скажи, барашек наш,Сколько шерсти ты нам дашь?

 — Не стриги меня пока.Дам я шерсти три мешка:

Один мешок Хозяину,Другой мешок Хозяйке…

Автор: Самуил Маршак

Съёмочная группа

Литература 
 «Шалтай-болтай»  С. Я. Маршак, Художник В. Конашевич

Ссылки 
 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1990 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы по сценариям Владимира Голованова
Мультфильмы по произведениям Самуила Маршака
Весёлая карусель